Dice si può riferire a:

Sigle 
Digital Illusions Creative Entertainment – società svedese che sviluppa videogiochi

Musica 
DICE – gruppo musicale rock progressivo tedesco

Televisione 
 Dice – miniserie televisiva del 2001
 Dice – personaggio della sitcom statunitense Sam & Cat
 Dice – serie televisiva statunitense del 2016